

Cinema 
 Black Roses – film del 1921 diretto da Colin Campbell
 Black Roses – film del 1936 diretto da Paul Martin
 Black Roses – film del 1988 diretto da John Fasano

Musica 
 Black Roses – gruppo musicale formato da Mick Sweda, Alex Masi, Chuck Wright, Carmine Appice e Mark Free
 Black Roses – album della colonna sonora del film omonimo, contenente quattro tracce del gruppo omonimo
 Black Roses – EP dei Thora del 2004
 Black Roses – album dei The Rasmus del 2008

Sport 
 Black Roses – squadra di calcio delle Samoa Americane

Pagine correlate 
Rose nere, disambigua